Cesatia ornata är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher. Cesatia ornata ingår i släktet Cesatia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ornata